Perrysville ist der Name zweier Orte in den Vereinigten Staaten:

 Perrysville (Indiana)
 Perrysville (Ohio)
 Perrysville (Pennsylvania)

Siehe auch: Perryville